Cappella di San Giuseppe (Sant'Alessandro) – cappella situata nella chiesa di Sant'Alessandro in Zebedia a Milano
 Cappella di San Giuseppe Patriarca- cappella di Trepuzzi, in provincia di Lecce